Wild Life, Paul McCartney Wings együttessel közösen készített albuma
 Wild Life (Lindberg-album)
 Wild Life, Peter Kuper 1995-ös képregénye
 Wild Life, japán sónen manga sorozat